Luisa Dorotea Pruská (Luisa Dorotea Žofie; 29. září 1680, Berlín – 23. prosince 1705, Kassel) byla pruskou princeznou a sňatkem dědičnou princeznou hesensko-kasselskou.

Život 
Luisa Dorotea se narodila na Berlínském zámku jako dcera Fridricha Braniborského, který se stal v roce 1701 prvním pruským králem, a jeho první manželky Alžběty Henriety Hesensko-Kasselské.

31. května 1700 se devatenáctiletá princezna provdala za svého o čtyři roky staršího bratrance Fridricha Hesensko-Kasselského. Fridrich byl později v letech 1720 až 1751 švédským králem Frederikem I. a v letech 1730 až 1751 hesensko-kasselským lankrabětem.

Velmi nákladný a okázalý svatební obřad se odehrál posledního května roku 1700 v jejím rodném Berlíně. Conrad Mel napsal při té příležitosti Font Legatio orientalis. Během pětiletého manželství trpěla Luisa Dorotea křehkým zdravím a zemřela 23. prosince 1705 ve věku 25 let při porodu.

Manžel ji přežil o více než pětačtyřicet let a deset let po její smrti se oženil s dědičkou švédského trůnu Ulrikou Eleonorou.

Tituly a oslovení 
 29. září 1680 – 31. května 1700: Její Jasnost princezna Luisa Dorotea Pruská
 31. května 1700 – 18. ledna 1701: Její Jasnost dědičná princezna hesensko-kasselská
 18. ledna 1701 – 23. prosince 1705: Její královská Výsost dědičná princezna hesensko-kasselská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 29. září
Narození v roce 1680
Úmrtí 23. prosince
Úmrtí v roce 1705
Úmrtí v Kasselu
Hohenzollernové
Hesensko-Kasselští
Pruské princezny
Narození v Berlíně
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy